Микаэль Вье (, род. , ) — шведский певец и композитор. Автор многих известных песен в Скандинавии. Был одним из лидеров группы Hoola Bandoola, одной из самых популярных шведских групп направления прогрессивный рок.

1 апреля 2019 года подписал письмо, призывающее к бойкоту «Евровидения» в Израиле.

Дискография 
Hoola Bandoola Band
 Hoola Bandoola Export (1971)
 Garanterat Individuell (1971)
 Vem Kan Man Lita På? (1972)
 På Väg (1973)
 Stoppa Matchen (1975)
 Fri information (1975)
 Ingenting Förändras Av Sig Själv — 5 cd box (1996)
 För Dom Som Kommer Sen — live (1999)
Mikael Wiehe och Kabaréorkestern
 Sjömansvisor (1978)
 Elden är Lös (1979)
Mikael Wiehe, Nyberg, Franck och Fjellis
 Gökungen (1981)
 Kråksånger (1981)
 Dom Ensligas Alle (1982)
Mikael Wiehe och Co
 Lindansaren (1983)
 Lillian Står i Hagen (1983)
 Mikael Wiehe Mitt i Sverige (1984)
 Hemingwayland (1985)
Solo work
 Mikael Wiehe (1986)
 Basin Street Blues (1988)
 1989 — live (1989)
 Allt är förändrat (1991)
 Det Ligger Döda Kameler i min Swimmingpool (1992)
 Wiehe 30 sånger — compilation (1993)
 Trollkarlen (1994)
 Sevilla (1998)
 En Sång Till Modet (2000)
 Det Här Är Ditt Land (2000)
 Kommunal 90 År 2000 (2000)
 Kärlek och Politik (2004)
 Moccers (2004)
 Främmande Land (2005)
 Sånger från en inställd skilsmässa (2009)
Björn Afzelius och Mikael Wiehe
 Björn Afzelius och Mikael Wiehe (1986)
 Malmöinspelnigarna (2004)
Mikael Wiehe och Julio Numhauser
 Suecia — Chile (1989)
 Mikael Wiehe och Julio Numhauser (1991)
Totta och Wiehe
 Dylan (2006) — совместно с Тоттой Неслундом
Mikael Wiehe & Ebba Forsberg
 Dylan På Svenska (2007)
Åge Aleksandersen & Mikael Wiehe
 14 Akustiska Sånger (2008)
Mikael Wiehe & Jacques Werup
 Wiehe & Werup (2008)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Гитаристы Швеции
Социалисты Швеции